QIT peut désigner :

 Quantum information theory
 Queensland University of Technology, une Université australienne
 Quebec Iron and Titanium corporation, actuellement QIT-Fer et Titane, une entreprise sidérurgique québécoise